

169 км — селище, Асінівський район, Томська область
 169 км — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область